El acrónimo GND puede referirse a:

 código IATA del Aeropuerto Internacional Maurice Bishop, ubicado en Granada
 el controlador de Tierra (Controlador aéreo#Tipos de Controladores de tráfico aéreo);
 la Gemeinsame Normdatei, control de autoría de la Biblioteca Nacional de Alemania
 toma de tierra